Le pont du Bosphore peut désigner plusieurs ponts dans le Bosphore, à Istanbul :  
 le pont des Martyrs du 15-Juillet ou premier pont du Bosphore, construit entre 1970 et 1973 ;
 le pont Fatih Sultan Mehmet ou second pont du Bosphore, construit entre 1986 et 1988 ;
 le pont Yavuz Sultan Selim ou troisième pont du Bosphore, construit entre 2013 et 2016.